Der Begriff Wochenspiegel hat mehrere Bedeutungen:

 eine ehemalige Nachrichtensendung der ARD, siehe Wochenspiegel (ARD)
 verschiedene Anzeigenblätter, darunter
 ein Anzeigenblatt in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, siehe Wochenspiegel (Lübeck)
 ein Anzeigenblatt im Saarland, siehe Wochenspiegel (Saarland)
 ein Anzeigenblatt in Südwestsachsen, siehe WochenSpiegel Sachsen
 ein Anzeigenblatt der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung in Sachsen-Anhalt
 ein Anzeigenblatt der Weiss-Gruppe im Raum Eifel/Mosel/Hunsrück/Ahr/Nahe/Trier, siehe: Hans Georg Weiss, Monschau